Dziuba – polskie, białoruskie, ukraińskie i rosyjskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 8972 osoby, według nowszych, internetowych danych nosi je 8129 osób. Nazwisko pochodzi od słów dziób lub dziobać i jest najbardziej rozpowszechnione w południowo-środkowej i południowo-wschodniej Polsce.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Andrzej Dziuba (biskup) (ur. 1950) – polski duchowny rzymskokatolicki;
 Andrzej Dziuba (samorządowiec) (ur. 1956) – polski samorządowiec;
 Artiom Dziuba (ur. 1988) – rosyjski piłkarz;
 Brygida Dziuba (ur. 1939) – polska gimnastyczka sportowa;
 Helmut Dziuba (1933–2012) – niemiecki reżyser filmowy, scenarzysta i dziennikarz;
 Ihor Dziuba (ur. 1983) – ukraiński łyżwiarz szybki;
 Iwan Dziuba (1931–2022) – ukraiński pisarz i redaktor;
 Jan Dziuba (1882–1938) – polski działacz narodowy na Górnym Śląsku;
 Józef Dziuba (pedagog) (1888–1946) – polski pedagog, działacz niepodległościowy i sportowy;
 Józef Dziuba (pułkownik) (1919–2008) – pułkownik Wojska Polskiego.
 Lesław Dziuba (ur. 1960) – polski piłkarz ręczny;
 Maria Dziuba (ur. 1945) – polska polityk i rolnik;
 Marcin Dziuba (ur. 1983) – polski szachista;
 Stanisław Dziuba (ur. 1960) – polski duchowny katolicki;
 Tadeusz Dziuba (ur. 1948) – polski polityk;
 Wołodymyr Dziuba (ur. 1947) – ukraiński piłkarz.

Przypisy 

Białoruskie nazwiska
Polskie nazwiska
Rosyjskie nazwiska
Ukraińskie nazwiska